Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier I, se dispute du 12 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1990
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1990
Tennis en février 1990